MGT steht für:
 Bahnhof Gauting (DS100-Code), Bahnhof in Gauting
 Flughafen Milingimbi (IATA-Code), Flugplatz von Milingimbi, Northern Territory, Australien
 Medizinischer Gesundheitstherapeut
MG-T steht für:
  (ISO-3166-2-Code), madegassische Provinz

mgt steht für:
 Mongol (Ramusprache) (DS100-Code), Papuasprache in Papua-Neuguinea

Abkürzung